В этом списке представлен список известных людей, умерших в 2011 году.
 
См. также категорию «Умершие в 2011 году»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Примечания

Ссылки 
 Потери и кончины 2011 года
 «Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2011 году

2011